Tricrania är ett släkte av skalbaggar. Tricrania ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oljebaggar
Tricrania